Rodman peut faire référence à :

Toponyme 

 Rodman (New York), une localité du comté de Jefferson dans l'État de New York ;
 Rodman, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Rodman (Iowa), une localité du comté de Palo Alto dans l'Iowa.

Patronyme 

 David Rodman, (1981-) joueur de hockey sur glace slovène ;
 Dennis Rodman (1961-), un ancien joueur de basketball de la NBA ;
 Hugh Rodman (1859-1940), un amiral américain de la Première Guerre mondiale ;
 Isaac Peace Rodman (1822–1862), un général unioniste de la guerre civile américaine ;
 Marcel Rodman, (1983-) joueur de hockey sur glace slovène ;
 Peter Rodman (1943-), un membre sénior de la Brookings Institution ;
 Samuel Rodman (vers 1898-?), agent double américain pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Trinity Rodman (2002–), joueuse américaine de soccer, fille de Dennis Rodman ;

Voir aussi 
 Canon Rodman, un canon de 80 tonnes, le plus grand de son temps durant la guerre civile américaine, nommé d'après son concepteur l'artilleur Thomas Jackson Rodman ;
 Rodman, fabricant espagnol de bateaux.